Gorenja vas (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas - Poljane
 Gorenja vas (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Gorenja vas (Kanal), een plaats in de Sloveense gemeente Kanal
 Gorenja vas (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje
 Gorenja vas (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi
 Gorenja vas - Reteče, een plaats in de Sloveense gemeente Škofja Loka